Змагання з тріатлону на перших Європейських іграх пройшли в Баку 13 і 14 червня 2015 року. Переможцям стали швейцарка Нікола Шпіріг і британець Гордон Бенсон.

Загальна інформація 

Дистанція:
 плавання — 1,5 км;
 велосипед — 40 км;
 біг — 9.945 км.

Жінки

Чоловіки

Джерела 
 
 

Спортивні змагання у Баку
Європейські ігри
Змагання на Європейських іграх 2015